Самервилл, также Сомервилл, Сомервилль, Сомервиль () — английская фамилия.

Персоналии 
 Сомервилль, Аманда (р. 1979) — американская певица, композитор и репетитор по вокалу.
 Сомервилл, Бад (род. 1937) — американский кёрлингист.
 Сомервилл, Бонни (р. 1974) — американская актриса и певица.
 Сомервилл, Джеймс (1882—1949) — британский адмирал.
 Сомервилль, Джеральдин (р. 1967) — британская актриса.
 Самервилл, Джимми (р. 1961) — шотландский певец и поэт-песенник.
 Сомервиль, Уильям (1675—1742) — английский поэт.

Топонимы 
 Сомервилл (Массачусетс) — город в США.

Другое 
 Сомервиль — небольшой ударный кратер в восточной экваториальной части видимой стороны Луны.